Brownse beweging (natuurkunde)
 Brownse beweging (wiskunde), ook Wienerproces genoemd